Le Pécari à tête plate (Platygonus compressus) est une espèce éteinte de pécaris qui vivait en Amérique du Nord au cours du Pléistocène. Cette espèce était contemporaine d’une autre espèce de pécaris plus grande, le Pécari à long nez. Son extinction remonte à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ .

Historique 
Le Pécari à tête plate a été l’une des premières espèces fossiles découvertes en Amérique du Nord. Caspar Wistar trouva le premier fossile en 1804 dans une grotte du Kentucky, mais l’espèce ne fut formellement décrite qu'en 1848, par l'américain John Eatton Le Conte, sous le nom Platygonus compressus.

Description 
Le Pécari à tête plate avait la taille d’un sanglier ou plus petit. Il vivait probablement en hardes, car on a retrouvé un grand nombre de fossiles ensemble (plus de 50) dans plusieurs grottes du Midwest, comme à Welsh Cave (KY), Bat Cave (MO), Zoo Cave (MO), et Laubach Cave (TX), et même les restes de plus de 500 animaux à Megenity Peccary Cave, dans l’Indiana.

Extension géographique 
La majorité des fossiles ont été trouvés dans le sud des États-Unis, mais l’espèce était présente jusqu’au Yukon (Canada). Ses prédateurs possibles incluaient le jaguar.

Phylogénie

Recherches 
Des analyses génétiques ont été entreprises pour comprendre la relation phylogénétique entre les espèces éteintes de Pécaris et les espèces actuelles.

Références

Bibliographie 
 Old Crow à l’époque glaciaire. (2013) Gouvernement du Yukon. P.28 http://www.tc.gov.yk.ca/publications/ice_age_old_crow_FR.pdf
  Characters of the Peccary Platygonus. Mammals of Pleistocene. Iowa Geological Survey, Volume 23. P.217-225
  Ancient DNA analysis of the extinct North American flat-headed peccary (Platygonus compressus). Perry et al, 2017.

Liens externes 
 Pécari à tête plate, 2007. N°15
  Beringian Research Notes, C. R. Harington, http://www.tc.gov.yk.ca/publications/Peccary_2007.pdf
  Peccaries. http://exhibits.museum.state.il.us/exhibits/larson/peccary.html
  Flat-headed peccary, Platygonus compressus. Illinois State Museum.http://iceage.museum.state.il.us/mammals/flat-headed-peccary-0
  Platygonus compressus Leconte 1848 (peccary). Fossilworks. http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=50408. PaleoDB taxon number : 50408

Tayassuidae
Artiodactyle du Pléistocène
Ongulé (nom vernaculaire)
Taxon fossile décrit en 1848